Тамара Ветрова:
 Ветрова, Тамара Викторовна (род. 1955) — советский и российский прозаик, эссеист, фантаст.
 Ветрова, Тамара Петровна (1927—2018) — советская балерина Большого театра.